Qui peut désigner :
 Un pronom en français (voir aussi : Outil interrogatif) ;
 Qui, un groupe de rock américain.
 Qui ?, un film franco-italien de 1970.
 Qui ?, un film américain de 1935.
Qui ? ou Mais qui ?, un mème antisémite depuis 2021.

Voir aussi